La stèle du prêtre appelée aussi stèle du prêtre à l'enfant est une stèle retrouvée sur le site archéologique de Carthage, plus précisément dans le tophet, en 1921. Découverte lors de fouilles illégales, elle est le déclencheur de fouilles méthodiques au tophet de la cité punique qui se sont poursuivies pendant un demi-siècle de façon discontinue. Elle est actuellement conservée au musée national du Bardo. Par une interprétation de la rare figuration humaine, un prêtre avec un enfant dans ses bras, elle a constitué une pièce à charge dans le débat qui a agité les spécialistes à propos de la question des sacrifices humains à l'époque punique et qui n'est pas encore tranchée.

Histoire 

La stèle est un monument funéraire qui surmontait une urne contenant les restes brûlés d'un défunt et accompagnés parfois de bijoux. Nous n'avons aucune information sur l'urne qui accompagnait la stèle ni sur l'éventuel mobilier qui y était déposé.

La stèle est datée du  par Aïcha Ben Abed et du - par Abdelmajid Ennabli. Mohamed Yacoub propose la date de la fin du  ou du début du .

Dès le milieu du , des stèles sont découvertes en différents endroits du site de Carthage. En 1921 est mise au jour la stèle dans le cadre de fouilles archéologiques clandestines, très fréquentes à l'époque, menées par un Tunisien. Elle est proposée par un pourvoyeur à des amateurs éclairés d'antiquités en . Paul Gielly et François Icard, fonctionnaires en poste en Tunisie (le premier comme fonctionnaire municipal à Carthage et le second comme inspecteur de police) et amateurs décident de mettre fin à la clandestinité, prennent connaissance du lieu précis de la découverte de l'item à proximité du port de commerce fin . Ils ouvrent ainsi à la recherche le tophet de Carthage, et achètent une partie du terrain. Ils y pratiquent des fouilles jusqu'à l'automne 1922. La stèle du prêtre rejoint les collections du musée national du Bardo.

Description 

La stèle en calcaire gris-bleu, en forme d'obélisque et de plus d'un mètre de haut ( selon Hédi Slim et Nicolas Fauqué et  sur  selon Slim et alii) figure un adulte imberbe de profil, portant un chapeau typique des kohanim (prêtres puniques), une tunique punique retenue par une ceinture et tenant dans ses bras un jeune enfant . La main droite de l'adulte est levée en signe de prière ou de bénédiction.

La partie supérieure présente un croissant de lune, un disque solaire, deux symboles évoquant les divinités principales du panthéon punique, Ba'al Hammon et Tanit, des rosaces et deux dauphins qui représentent l'Océan céleste.

Interprétation 
La stèle du prêtre est  figurées sur les stèles retrouvées au tophet de Carthage et l'une des découvertes les plus remarquables effectuées sur le site tant du fait de l'œuvre stricto sensu que de l'interprétation apportée par les spécialistes.

L'intérêt de cette pièce réside dans le fait qu'elle constitue l'unique document figuré relatif au rituel du molk et alimente la polémique sur les sacrifices des enfants par les Carthaginois, donnant une consistance archéologique aux assertions de certains auteurs antiques et des données bibliques sur la question des sacrifices humains. Les premiers fouilleurs du tophet considèrent la stèle comme  ou même une . Charles Saumagne s'insurge contre l'interprétation qui est faite de la découverte. Le premier lien entre le tophet et les textes évoquant les sacrifices humains est fait en 1919 par Joseph Whitaker lors des fouilles de Motyé et n'est donc pas lié à la découverte de la stèle.

Les historiens sont partagés entre d'une part les partisans de l'existence des sacrifices de jeunes enfants à Carthage, dans l'enceinte du tophet (dont Ennabli), et d'autres qui considèrent le lieu comme le lieu d'inhumation des enfants Le débat n'est pas encore tranché par l'analyse des restes humains présents dans les urnes et il est probable qu'il ne puisse pas l'être.

Notes et références 

 Carthage retrouvée

Le Musée du Bardo : les départements antiques

 Carthage le site archéologique

 La Tunisie antique : de Hannibal à saint Augustin

 La légende de Carthage

 Carthage

 Carthage et le monde punique

 Le musée du Bardo

 Histoire générale de la Tunisie, vol. I : « L'Antiquité »

 Questions sur le tophet de Carthage

Bibliographie 

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 
 .
 .
 .
 .

Voir aussi 
 Civilisation carthaginoise
 Tophet de Carthage

Stèle
Œuvre conservée au musée national du Bardo (Tunisie)
Site archéologique de Carthage
Civilisation carthaginoise